Osoby o nazwisku Tkaczenko:

 Igor Tkaczenko – rosyjski pilot
 Iwan Tkaczenko – rosyjski hokeista
 Iwan Tkaczenko – rosyjski funkcjonariusz
 Łeonid Tkaczenko – ukraiński piłkarz
 Michaił Tkaczenko – radziecki leśnik
 Ołeksandr Tkaczenko (Ujednoznacznienie)
 Pawieł Tkaczenko – rosyjski działacz
 Siergiej Tkaczenko – skoczek narciarski
 Serhij Tkaczenko – ukraiński piłkarz grający na pozycji napastnika
 Władimir Tkaczenko – rosyjski koszykarz